Eonemertes är ett släkte av slemmaskar. Eonemertes ingår i familjen Emplectonematidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Eonemertes